Ernesto Pérez peut désigner :
 Ernesto Pérez (1976-), chanteur et musicien mexicain ;
 Ernesto Pérez Zúñiga (1971-), poète et un romancier espagnol ;
 Ernesto Pérez-Balladares (1946-), président de la République du Panama (1994-1999).

Ernesto Perez peut désigner :
 Ernesto Perez Lobo (1970-), judoka espagnol.